Urbanova ou Urbanová est un patronyme porté notamment par :

 Eli Urbanová (1922-2012), poétesse et espérantiste tchèque ;
 Marta Urbanová (1960-), joueuse tchécoslovaque de hockey sur gazon ;
 Nevenka Urbanova (1909-2007), actrice yougoslave serbe.